DJJ steht für:
 Flughafen Sentani (Indonesien), IATA-Code
 Deutsche Justiz-Jugend, siehe DBB Jugend
 Derrick Jones Jr., US-amerikanischer Basketballspieler

DJJ